Middeke ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Middeke (* 1963), deutscher Literaturwissenschaftler
 Sebastian Middeke (* 1984), deutscher Fußballspieler und -trainer